Clima polar - clima atmosférico
Ou ainda:
Polar (cerveja) - uma cerveja brasileira
Polar (satélite) - um satélite artificial
Polar Music Prize - prêmio anual de música
Polar (filme) - filme de 2019
Polaridade molecular - substância polar
Urso-polar - um mamífero carnívoro
Polaris - a estrela polar
Polar (estrela variável cataclísmica)

Desambiguação